The Single Collection — первый бокс-сет, выпущенный финской рок-группой HIM. Релиз состоялся 7 октября 2002 года. В компиляцию вошли немецкие версии всех синглов с альбомов Greatest Lovesongs vol. 666, Razorblade Romance, Deep Shadows and Brilliant Highlights. Сингл «Your Sweet Six Six Six» не был включен в издание, так как издавался только в Финляндии.

Список композиций

It’s All Tears (Drown in This Love) 
 «It’s All Tears (Drown in This Love)» — 3:47
 «The Heartless» (Club-Remix) — 3:58

Wicked Game 
 «Wicked Game» — 3:54
 «For You» — 4:00
 «Our Diabolikal Rapture» — 5:20
 «Wicked Game» (666 Remix) — 3:58

When Love and Death Embrace 
 «When Love and Death Embrace» (Radio-Edit) — 3:36
 «When Love and Death Embrace» (AOR-Radio Mix) — 3:49
 «When Love and Death Embrace» (Original Single Edit) — 4:17
 «When Love and Death Embrace» (Album Version) — 6:11

Join Me 
 «Join Me» — 3:39
 «It’s All Tears» (Unplugged) — 3:48
 "Rebel Yell (Live @ Ruisrock 2000) — 5:12
 «Dark Sekret Love» — 5:17

Right Here in My Arms 
 «Right Here in My Arms» (Radio Edit) — 3:23
 «Join Me in Death» (Razorblade Mix) — 3:36
 «The Heartless» (Space Jazz Dubmen Mix) — 3:58
 «I’ve Crossed Oceans of Wine to Find You» — 4:39

Poison Girl 
 «Poison Girl» — 3:50
 «Right Here In My Arms» (Live) — 4:42
 «It’s All Tears» (Live) — 3:52
 «Poison Girl» (Live) — 3:40

Gone With the Sin 
 «Gone With the Sin» (Radio Edit) — 3:51
 «Gone With the Sin» (O.D. Version) — 4:58
 «For You» (Acoustic Version) — 4:08
 «Bury Me Deep Inside Your Heart» (Live) — 4:13
 «Gone With the Sin» (Album Version) — 4:22

Pretending 
 «Pretending» — 3:41
 «Pretending» (Alternative Mix) — 3:56
 «Pretending» (Cosmic Pope Jam Version) — 8:00
 «Please Don’t Let it Go» (Acoustic Version) — 4:39
 «Lose You Tonight» (Caravan Version) — 6:08

In Joy and Sorrow 
 «In Joy and Sorrow» (Radio Edit) — 3:33
 «Again» — 3:28
 «In Joy and Sorrow» (String Version) — 5:01
 «Salt in Our Wounds» (Thulsa Doom Version) — 7:02
 «Beautiful» (Third Seal) — 4:32

Heartache Every Moment & Close to the Flame 
 «Heartache Every Moment» — 3:56
 «Close to the Flame» — 3:46
 «Salt in Our Wounds» (Acoustic Version) — 3:57
 «In Joy and Sorrow» (Acoustic Version) — 4:02
 «Pretending» (Acoustic Version) — 4:01
 «Heartache Every Moment» (Acoustic Version) — 3:34
 «Close to the Flame» (Acoustic Version) — 3:22

Примечания 

Бокс-сеты